Vera Lúcia Gomes-Klein é uma botânica brasileira e professora da Universidade Federal de Goiás. Ela é especialista em taxonomia vegetal, particularmente em florística e a classificação de espermatófitas. Ela é gerente da Unidade de Conservação da Universidade Federal de Goiás, que consiste em um herbário, no Bosque August de Saint-Hilaire, e na Reserva Biológica Serra Dourada.

Referências 

Botânicos do século XXI
Mulheres cientistas do século XXI
Botânicos do Brasil
Mulheres cientistas do Brasil
Pessoas vivas
Botânicas